Cordy ist sowohl ein Vor- wie auch Familienname.

Vorname:

 Cordy Millowitsch (1890–1977), deutsche Schauspielerin und Sängerin

Familienname:

 Annie Cordy (1928–2020), belgische Schauspielerin und Sängerin
 Claire Cordy (1911–2005), Schweizer Opernsängerin (Sopran, Mezzosopran)
 Jane Cordy (* 1950), kanadische Politikerin
 Michael Cordy (* 1962), britischer Schriftsteller
 Raymond Cordy (1898–1956), französischer Schauspieler